Мю Южной Короны (m CrA) — звезда в созвездии Южной Короны. Видимая звёздная величина +5.24 (видна невооружённым глазом). Это пульсирующая переменная звезда класса мирид.

Ссылки 
 
 m Coronae Australis
 MU CrA — Variable Star of Mira Cet type
 Мю Южной Короны

Мириды
Объекты Байера